Cloudy with a Chance of Meatballs (boek), een kinderboek uit 1978. Geschreven door Judi Barrett
Cloudy with a Chance of Meatballs (film), een film uit 2009 onder regie van Phil Lord en Christopher Miller
Cloudy with a Chance of Meatballs 2, een vervolg uit 2013, geregisseerd door Cody Cameron en Kris Pearn
Cloudy with a Chance of Meatballs (videospel), een videospel voor de PlayStation Portable